Марија од Вшиница и Тетауа, рођена као грофица Марија Кински од Вшиница и Тетауа (; ), 14. април 1940 — 21. август 2021 била је супруга Ханса-Адама II, тренутног кнеза Лихтенштајна.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

 ПРЕМИНУЛА ПРИНЦЕЗА МАРИЈА ОД ЛИХТЕНШТАЈНА: Након можданог удара изгубила животну битку („Вечерње новости”, 22. август 2021)

Рођени 1940.
Умрли 2021.
Кнежевска породица Лихтенштајн
Умрли од последица можданог удара